Der Begriff Stuga bezeichnet

 ein schwedisches Ferienhaus, siehe Stuga (Ferienhaus)
 den Studiengangsausschuss (StugA) an der Universität Bremen, siehe Fachschaft